3D, les trois dimensions de l'espace.
 3D utilisé pour Infographie tridimensionnelle.
 3D est la théorie économique des 3D.
 3D est un album studio du groupe de R&B TLC.
 3-D Secure est un protocole de sécurité des paiements en ligne.
Dirty, dangerous and demeaning, 3D
 3D est l'abréviation désignant, en France, l'activité professionnelle de désinfection - désinsectisation - dératisation.
Sigle de 2 caractères
